Брэ́нди Де́низ Честе́йн-Смит (; род. 21 июля 1968, Сан-Хосе, Калифорния, США) — американская футболистка. Двукратная чемпионка мира и Олимпийских игр.

Биография 
Брэнди Дениз Честейн родилась 21 июля 1968 года в Сан-Хосе (штат Калифорния, США) в семье Роджера и Ларк Честейн. У Брэнди есть младший брат — Чэд Честейн, также футболист.

Личная жизнь 
С 8 июня 1996 года Брэнди замужем за футбольным тренером Джерри Смитом. У супругов есть сын — Джейден Честейн Смит.

Ссылки 
 
  

Родившиеся в Сан-Хосе (Калифорния)
Футболистки США
Игроки женской сборной США по футболу
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по футболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы мира по футболу среди женщин
Игроки ЖФК «Голд Прайд»